

Кошевниця — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Кошевниця — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства